Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2008 года среди мужчин весом до 66 кг проходили 7 сентября.

Результаты

Матчи за бронзу

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004